Силы обороны Папуа — Новой Гвинеи () — военная организация Папуа — Новой Гвинеи, предназначенная для обороны, защиты свободы и независимости государства, одно из важнейших орудий политической власти.

Общие сведения

Вооружения 
Имеется небольшой флот из 4 патрульных катеров, 2 десантных катеров и с десяток самолётов и вертолётов (ударных нет). Тяжёлых вооружений и артиллерии нет. Имеются РПГ-7, американские подствольные гранатомёты M203, несколько миномётов, пулемёты, а также разнокалиберный и пёстрый набор стрелкового оружия.

Примечания

Ссылки 
 IISS Military Balance 2007, p. 235-6